Unipotenz steht in der Mathematik für: 
 eine Eigenschaft von Ringelementen, siehe unipotentes Element
 eine Eigenschaft von Matrizen, siehe unipotente Matrix